Kyknos kan syfta på:

 Kyknos, son till Ares, som kämpade i tvekamp med Herakles och blev dödad av denne.
 Kyknos, son till Poseidon och Kalyke, deltog på trojanernas sida i trojanska kriget. Trots sin osårbarhet dödades han av Akilles, som ströp honom med en snara, varpå Kyknos förvandlades till en svan.